Die Melbourne Indoors 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Melbourne. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 13. bis 20. Mai 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Melbourne